Hamnskär är en ö i Åland (Finland). Den ligger i Skärgårdshavet eller Ålands hav och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 45 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors.
Öns area är  hektar och dess största längd är 350 meter i sydväst-nordöstlig riktning. Ön höjer sig omkring 10 meter över havsytan.

Kommentarer

Källor 

Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö